

Мишутино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Мишутино — село, Зирянський район, Томська область